Stati Uniti d'America
 Rose City – città della Contea di Ogemaw, Michigan
 Rose City – città della Contea di Orange, Texas